Lachlan steht für:
 Lachlan (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Clan MacLachlan, ein schottischer Clan
 Castle Lachlan, ein Landhaus in Schottland
 Old Lachlan Castle, eine Burgruine in Schottland

geographische Objekte, Orte und Bauwerke in den australischen Bundesstaaten New South Wales und Tasmanien:
 Lachlan (Australien), Stadt in Tasmanien
 Lachlan Island, Insel in Tasmanien
 Lachlan River (Derwent River), Fluss in Tasmanien
 Lachlan River (Murrumbidgee River), Fluss in New South Wales
 Lachlan Shire, Verwaltungsgebiet in New South Wales
 Lachlan-Valley-Nationalpark, Nationalpark in New South Wales
 Lachlan Valley Way, Straße in New South Wales
 Upper Lachlan Shire, Verwaltungsgebiet in New South Wales